Sankt Peter in Ketten bzw. Heiliger Sankt Peter in Ketten (lat. Sancti Petri ad vincula) steht für:
* St. Peter ad Vincula, eine Bibelgeschichte um Petrus (Gedenktag am 1. August, 16. Januar orthodox)
 zahlreiche Kirchen des heiligen Petrus, siehe Petri-Ketten-Kirche

Siehe auch:
 Petri Kettenfeier

 Saint-Pierre-aux-Liens/-ès-Liens (frz.), San Pietro in Vincoli (Begriffsklärung) (ital.)